Campagne puede referirse a: 

 Campagne, comuna francesa situada en Dordoña.
 Campagne, comuna francesa situada en Hérault.
 Campagne, comuna francesa situada en Landas.
 Campagne, comuna francesa situada en Oise.